Stringer bezeichnet:

 Stringer (Verkehrstechnik), im Schiffs- und Bootsbau, beim Schienenfahrzeug-, Flugzeug- und Raketenbau sowie im Surfbrett und Snowboard Längsversteifungen
 Stringer (Journalismus), ein journalistischer Freelancer, der verschiedenen Agenturen und Zeitungen Reportagen liefert, die jeweils einzeln bezahlt werden
 Stringer (Photovoltaik), ein Gerät zum Verlöten von einzelnen Solarzellen zu sogenannten Strings; s. a. Solarmodul
 Stringer Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fixer (Journalismus), eine einheimische Person, die (in der Regel gegen Bezahlung) einen ausländischen Journalisten durch Übersetzen, als "Türöffner" sowie durch persönliche Kontakte und Netzwerke unterstützt und umgangssprachlich häufig als Stringer bezeichnet wird.

Stringer ist der Name folgender Filme:

 Stringer (1992), ein US-amerikanischer Thriller von Michael DeLuise
 Stringer – Duell mit dem Tod (1999), ein französisch-US-amerikanischer Thriller von Klaus Biedermann

Stringer ist der Name folgender Personen:

Vorname:
 Stringer Davis (1899–1973), englischer Schauspieler – bekannt durch seine Rolle als „Mr. Stringer“ in den Miss-Marple-Verfilmungen
 Stringer Lawrence (1697–1775), britischer Soldat, Oberbefehlshaber in Indien und "Vater der indischen Armee"

Familienname:
 Chris Stringer (* 1947), britischer Paläoanthropologe
 Dave Stringer (* 1944), englischer Fußballspieler und Trainer
 Donald Stringer (* 1933), kanadischer Kanute
 Howard Stringer (* 1942), britisch-amerikanischer Wirtschaftsmanager
 Korey Stringer (1974–2001), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lawrence B. Stringer (1866–1942), US-amerikanischer Politiker
 Luke Stringer (* 1995), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Matt Stringer (* 1993), australischer Eishockeyspieler
 Michael Stringer (1924–2004), britischer Filmarchitekt
 Mike Stringer (* 1982), kanadischer Gitarrist
 Nicholas Stringer (* 1960), englischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Stringer (* 1977), irischer Rugby-Union-Spieler